Николай Стоянов може да се отнася за:

 Николай Стоянов (р. 1948), български писател
 Николай Стоянов (1883 – 1968), български ботаник
 Николай Стоянов (р. 1978), български журналист и писател

Вижте също 
 Никола Стоянов (1874 – 1967), български икономист и финансист